Citadel Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Citadel Mountain (Montana)	
 Citadel Mountain (Nevada)	
 Citadel Mountain (Wyoming)